

Pessoas
Francis Guthrie (matemático e biólogo)
Danny Guthrie (futebolista britânico)

Localidades
Guthrie (Kentucky)
Guthrie (Oklahoma)
Guthrie (Angus)

Desambiguações de topônimos